Zénobe Gramme, ingenieur;
Georges Gramme, politicus.